Nishida Tatsuo, linguiste japonais
 Tatsuo Yoshida, mangaka
 Tatsuo Kawabata, homme politique japonais
 Tatsuo Shimabuku, fondateur d'une école de karaté
 Tatsuo Suzuki, directeur de la photographie
 Tatsuo Suzuki (1928-2011), karatéka
 Tatsuo Saitō, acteur et réalisateur japonais
 Tatsuo Kawaguchi, peintre japonais
 Takayama Tatsuo, peintre japonais
 Miyajima Tatsuo, peintre japonais
 Tatsuo Hori, écrivain japonais

Prénom japonais